Torsåker kan avse:

 Torsåker, Gnesta kommun – kyrkort i Södermanland
 Torsåker, Hofors kommun – tätort i Gästrikland
 Torsåker, Kramfors kommun – ort i Ångermanland
 Torsåker slott – herrgård i Uppland

Se även
 Torsåkers socken
 Torsåkers församling
 Torsåkers landskommun
 Torsåkers distrikt